Ytterstgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterstgrunden, Korpo, Åboland, 
 Ytterstgrunden (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Ytterstgrunden (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Ytterstgrund
Ytterstgrundet
Yttergrunden

Robotskapade Finlandförgreningar